Shipley ist der Name mehrerer Orte 

im Vereinigten Königreich:
 Shipley (Derbyshire)
 Shipley (Northumberland)
 Shipley (Shropshire)
 Shipley (West Sussex)
 Shipley (West Yorkshire)
 Shipley (Wahlkreis), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus

in den Vereinigten Staaten:
 Shipley (Iowa)
 Shipley (Kentucky)
 Shipley (Maryland)
 Shipley Corner (Maryland)
 Shipley Heights (Delaware)

Shipley ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Shipley (1861–1927), britischer Zoologe
Brooke Shipley, US-amerikanische Mathematikerin
 George E. Shipley (1927–2003), US-amerikanischer Politiker
 Georgiana Shipley (ca. 1755–1806), englische Malerin und Kunstmäzenin
 Jenny Shipley (* 1952), neuseeländische Politikerin
 John Shipley, Baron Shipley (* 1946), britischer Politiker
 Reece Shipley (1921–1998), US-amerikanischer Country-Musiker

Sonstiges:
 Shipley-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika